Ву́лиця Ме́льникова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Мельникова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Мельникова — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Мельникова — вулиця в місті Хмельницький.

 Вулиця Мельникова — колишня назва вулиці Юрія Іллєнка в місті Київ.
Вулиця Мельникова — колишня назва Куликівської вулиці в місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей